Петър Ангелов може да се отнася за:
 Петър Ангелов (ВМОРО) (1878 – 1923), български офицер и революционер, деец на ВМОРО
 Петър Ангелов (ВМРО) (1895 – 1932), български революционер, деец на ВМРО
 Петър Ангелов (историк) (р. 1951), български историк, медиевист
 Петър Ангелов (хандбалист) (р. 1971), хандбалист от Република Македония
 Петър Ангелов (политик) (р. 1977), български политик